Een nummer op het album A Hard Day's Night van The Beatles
 Een uitspraak van de Terminator, gespeeld door Arnold Schwarzenegger